Doksy (Tsjechië), een Tsjechische stad in de regio Liberec
Doksy (okres Kladno), een Tsjechische gemeente in de regio Midden-Bohemen